Luisa Fernanda puede referirse a:

 Luisa Fernanda, una zarzuela, comedia lírica en tres actos
 Luisa Fernanda, una telenovela venezolana
 Luisa Fernanda Garrido, una traductora española
 Luisa Fernanda Giraldo, una actriz colombiana
 Luisa Fernanda Rudi, una política española, diputada en las Cortes de Aragón y en el Parlamento Europeo
 María Luisa Fernanda de Borbón